Dáin II Żelazna Stopa (ur. w 2767 roku Trzeciej Ery, zm. 17 marca 3019 roku Trzeciej Ery) – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Był władcą krasnoludów, władca Żelaznych Wzgórz, od 2941 do 3019 roku król Plemienia Durina i szósty Król pod Górą. Syn Náina i krewny Thorina Dębowej Tarczy. Po jego śmierci objął rządy w odrodzonym królestwie Ereboru. Panowanie Dáina było pomyślne i długie, lecz pod koniec życia monarcha musiał zmierzyć się jeszcze z atakiem sił Saurona.

Pojawia się w Hobbicie. Wspominają o nim także bohaterowie Władcy Pierścieni, a dalsze informacje na jego temat znajdują się w Dodatkach do tej powieści.

Opis postaci

Młodość i powrót do Ereboru 
Urodził się w Żelaznych Wzgórzach. Mimo młodego (jak na krasnoluda) wieku wziął udział w wojnie z orkami (2793–2799). Walczył w decydującej bitwie w dolinie Azanulbizar, gdzie zginął jego ojciec. Zdołał zabić wodza przeciwników, Azoga. Czyn ten przyniósł mu wielką sławę.

W 2805 roku, po śmierci dziadka Gróra, Dáin został władcą Żelaznych Wzgórz. Władał tam do 2941 roku. Wtedy to, na wieść o odnowieniu przez Thorina Dębową Tarczę Królestwa pod Górą, pośpieszył do Ereboru, gotów zbrojnie wspomóc krewniaka w konflikcie z ludźmi i elfami o bogactwa Smauga. W obliczu niespodziewanego ataku orków przyłączył się do wcześniejszych przeciwników i walczył w Bitwie Pięciu Armii. Po śmierci Thorina, który zginął w boju, Dáin został nowym Królem pod Górą, jako że był prawowitym spadkobiercą Durina. Sprawiedliwie podzielił się bogactwami smoka z ludźmi i elfami. Poznał przy tej okazji Bilba Bagginsa, jednego z kompanów Thorina.

Król pod Górą 
Dáin okazał się znakomitym i mądrym monarchą. Za jego rządów nastąpił ponowny rozkwit Ereboru, a krasnoludowie żyli w wielkim dostatku. Utrzymywał on przyjaźń z królami Dale, następcami Barda I Łucznika. W 2989 roku niechętnie zezwolił Balinowi na wyprawę do Morii, starożytnej siedziby plemienia Durina.

Podczas Wojny o Pierścień Dáin nie ugiął się przed groźbami wysłanników Saurona. Po ich odprawieniu wysłał z ostrzeżeniem do Rivendell Glóina i Gimliego, którzy wzięli udział w naradzie, pod przewodnictwem Elronda.

W 3019 roku, gdy Dale zaatakowała północna armia Mordoru, Dáin wsparł króla Branda. Mimo sędziwego wieku bohatersko walczył w bitwie o Dale, lecz poległ w tej batalii u boku sojusznika. Jego synem i następcą był Thorin III Kamienny Hełm.

Przydomek i imię 
Monarcha nosił przydomek Żelazna Stopa. Imię Dáin (dainn) pochodzi ze staronordyckiego, znaczy w tym języku jak śmierć. Tolkien zaczerpnął je z listy karłów, fragmentu Völuspy, pieśni zawartej w  Eddzie poetyckiej.

Ekranizacja Petera Jacksona 
W ekranizacji Hobbita w reżyserii Petera Jacksona Dáina Żelazną Stopę zagrał Billy Connolly.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  – artykuł w Tolkien Gateway
  – artykuł w The Thain's Book. An encyclopedia of Middle-earth and Numenor
  – artykuł w Encyclopedia of Arda

Krasnoludowie Śródziemia
Fikcyjni królowie